Matwijiwka  (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Matwijiwka (Bohoduchiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw
 Matwijiwka (Holowaniwsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk
 Matwijiwka (Kotelwa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kotelwa
 Matwijiwka (Myroniwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Myroniwka
 Matwijiwka (Perwomajske), Dorf auf der Krim, Rajon Perwomajske
 Matwijiwka (Semeniwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka
 Matwijiwka (Solotonoscha), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha
 Matwijiwka (Sosnyzja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja
 Matwijiwka (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swerdlowsk
 Matwijiwka (Tschyhyryn), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschyhyryn
 Matwijiwka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Matwijiwka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja

Siehe auch:
 Matwejewka